Yuta Watanabe (né en 1994), joueur de basket-ball japonais
Yuta Watanabe (né en 1997), joueur de badminton japonais